Пуа́н-ле-Валле́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Арси-сюр-Об. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10299.

Коммуна расположена приблизительно в 135 км к востоку от Парижа, в 55 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 28 км к северу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 489 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 287 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 222 были экономически активными, 65 — неактивными (показатель активности — 77,4 %, в 1999 году было 75,8 %). Из 222 активных работали 207 человек (108 мужчин и 99 женщин), безработных было 15 (8 мужчин и 7 женщин). Среди 65 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Пьер (XIII век). Памятник истории с 1913 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об